Paludicella är ett släkte av mossdjur. Paludicella ingår i familjen Paludicellidae. 

Paludicella är enda släktet i familjen Paludicellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Paludicella